Бренна О’Брайан (; род. , Брамптон) — канадская актриса.

Биография и карьера 
Бренна О’Брайан родилась 9 марта 1991 года в городе Брамптон, провинция Онтарио, Канада. В детстве снималась в рекламе Mattel, Coca Cola, Mercedes-Benz и Burger King.

Начала карьеру на телевидении в 2001 году как актриса озвучивания. Получила известность благодаря роли Меган во 2 и 3 части сериала «Zixx». В 2006 году за эту роль была номинирована на премию «Leo Awards» в категории «Best Performance in a Youth or Children’s Program or Series».

Бренна является поклонником канадской хоккейной команды «Калгари Флэймз». В свободное время Бренна рисует картины. В марте 2016 года состоялся её первый показ в рамках арт-шоу «North Shore Art Crawl».

Фильмография

Примечания

Ссылки